Révolution de septembre peut désigner :
 la révolution de Septembre au Portugal, en 1836 ; 
 la révolution de 1868 en Espagne ; 
 la révolution de Septembre dans le canton du Tessin, en Suisse, en 1890 ; 
 l'insurrection de 1923 en Bulgarie.